Bichl est un patronyme et toponyme pouvant désigner:

Patronyme
 (né en 1949), lugeur autrichien

Toponyme

Bichl, village de Haute-Bavière

Voir aussi